Колонија дел Рио има више значења:

 Колонија дел Рио (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија дел Рио (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику